Irrwisch steht für:

 Irrlicht, auch Sumpflicht, seltene Leuchterscheinungen in Mooren
 Irrwisch (Band), Schweizer Rockband
 Irrwisch, alternativer Titel einer Erzählung von Anton Tschechow aus dem Jahr 1892, siehe Flattergeist